Kautzenbach ist ein Gewässername:

 Kautzenbach (Fichtelnaab), linker Zufluss der Fichtelnaab beim Kautzenhof (Gemeinde Pullenreuth), Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Kautzenbach (Mettlachbach), rechter Zufluss des Mettlachbachs (zum Haselbach, zur Bibert) gegenüber Rügland, Landkreis Ansbach, Bayern
 Kautzenbach (Reutbach), linker Oberlauf des Reutbachs (zum Schwarzbach, zum Taxenbach, zur Deutschen Thaya) bis Triglas (Markt Kautzen), Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich

Siehe auch:
 Kautenbach